Александр Строев:
 Строев, Александр Игоревич (род. 1973) — российский режиссёр, сценарист и актёр, музыкант, автор песен, радиоведущий.
 Строев, Александр Михайлович (род. 1965) — российский актёр театра и кино.